Weathers ist der Familienname folgender Personen:
 Beck Weathers (* 1946), US-amerikanischer Pathologe und Bergsteiger
 Carl Weathers (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Felicia Weathers (* 1937), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 John Weathers (* 1947), britischer Musiker
 Sir Waldo Weathers (* 1950), US-amerikanischer Funkmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weathers (Alabama)
 Weathers (Arkansas)
 Weathers (Oklahoma)